Miejscowości w USA:
 Greeley – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Greeley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Greeley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Greeley (ang. Greeley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Greeley (ang. Greeley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Greeley (ang. Greeley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Greeley (ang. Greeley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greeley (ang. Greeley County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Greeley (ang. Greeley County) – w stanie Nebraska